Análisis cuantitativo puede referirse a:

 En economía financiera, el análisis cuantitativo es una técnica que aplica las matemáticas, especialmente el cálculo estocástico, al ámbito de la economía y la Bolsa.

 En química analítica y otras ramas de la química, el análisis cuantitativo es el estudio experimental de las cantidades de sustancia que aparecen en una muestra o que intervienen en una reacción, y no solamente en la identificación de su naturaleza.

 En estadística aplicada a la psicología y otras ciencias sociales, el análisis cuantitativo es un conjunto de técnicas de análisis estadístico que puede incluir, entre otros, el análisis cuantitativo del comportamiento o la psicología matemática.